Неферхотеп — мужское имя древнеегипетского происхождения. Известные носители:
 Неферхотеп I — египетский фараон (ок. 1751—1740 до н. э.)
 Неферхотеп II — египетский фараон (XVII век до н. э.)
 Неферхотеп III — египетский фараон (ок. 1629—1628 до н. э.)